Кукуље могу да буду:

 Кукуље (Србац), насеље у општини Србац, Република Српска, БиХ
 Кукуље (Бијело Поље), насеље у општини Бијело Поље, Република Црна Гора